E112 oder E-112 ist eine Bezeichnung für
 Ein Verfahren beim Euronotruf, der einheitlichen Notrufnummer 112 
 Eine Windkraftanlage, siehe Liste der Windkraftanlagen von Enercon
 Ein europäisches Antragsformular zur Genehmigung einer geplanten medizinischen Behandlung in einem anderen EU- oder EFTA-Land, inzwischen durch das Formular S2 ersetzt

Abkürzung